Моисей Каган:
 Каган, Моисей Аронович (1904—1940) — сотрудник органов государственной безопасности СССР, майор ГБ, член ВКП(б).
 Каган, Моисей Самойлович (1921—2006) — советский и российский учёный, философ и культуролог.